

Geografia
 Bitti – comune italiano della provincia di Nuoro
 Bikku Bitti – montagna più alta della Libia

Persone
 Bernardo Bitti (1548-1610) – gesuita, pittore e scultore italiano naturalizzato peruviano
 Bitti, soprannome di Umberto Bergamo (1930-1979) – tennista italiano
 Davide Ricci Bitti (1984) –  ex ciclista su strada italiano
 Francesco Ricci Bitti (1942) – dirigente d'azienda, dirigente sportivo ed ex tennista italiano
 Martino Bitti (1656-1743) – compositore e violinista italiano